Juan "John" Morales Tricoche, ex cestista portoricano
John "Johnny Burns" Morales, mafioso, componente della famiglia Bonanno di New York